Аврунки () — италийский народ, обитавший на юге Италии на рубеже I тыс. до н. э. Язык аврунков относился к оскской подгруппе италийской группы. Территория аврунков простиралась к югу от земель вольсков, где находится современная область Роккамонфина между реками Лири и Вольтурно.

Древнеримские источники описывают аврунков как отсталый народ, обитавший в защищённых укреплениями деревнях на вершинах холмов. Аврунки были союзниками латинской колонии Помезия, на которую напали римляне в 6 в. до н. э. Уже в 314 г. аврунки были покорены рутулами, а их область поделена между колонистами рутульских колоний. Покорить аврунков римлянам удалось лишь в результате Самнитских войн (313 г. до н. э.).

С аврунками связаны названия  и города Сесса-Аурунка.

Примечания

Ссылки 
 Encyclopædia Britannica (11th ed.). 1911
 Aurunci in Dictionary of Greek and Roman Geography, Vol. I, Abaecenum-Hytanis, Sir William Smith, 1854, (Walton & Maberly, London)

Италийские народы